Следы — название населённых пунктов на Украине:

 Следы — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Следы — село в Тывровском районе Винницкой области.

См. также 
 След